De Jacob de Weldighspoterne of Jacob de Weldighspasterne was een van de vele poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo.

De exacte ligging van deze poterne is niet overgeleverd, hoewel Hermans de poterne wel plaatst in de stadsmuur aan Maaszijde. De poterne moet al hebben bestaan in 1433. Vermoedelijk was de woning die bedoeld werd het huis van Jacob de Weldig, burgemeester van Venlo in 1427,1432 en 1450.

Vestingwerk van Venlo